Nella mitologia greca,  Samone  era il nome di diversi personaggi di cui si raccontano le gesta.

Il mito 
Sotto tale nome ritroviamo:

Samone, uno dei figli di Ermes e di una ninfa chiamata Rene, considerato come l'eroe di Samotracia, originario dell'Arcadia da dove si mosse in compagnia di Dardano alla volta dell'isola, decidendo una volta giunto di rimanervi.
Samone, cretese, sposo di Dada, con cui andò in battaglia al fianco di Scamandro. Durante uno degli scontri rimase ucciso.

Bibliografia 
 Dionigi Alicarnasso libro I

Moderna 
  Traduzione di Pier Antonio Borgheggiani

Voci correlate 
Scamandro

Personaggi arcadi della mitologia greca
Personaggi cretesi della mitologia greca
Discendenti di Ermes